Als Großer Leuchtturm werden bezeichnet:

 Pharos von Alexandria
 Leuchtturm Bremerhaven
 Neuer Leuchtturm Borkum
 Leuchtturm Norderney